Stamford Bridge kan avse:
Stamford Bridge, East Riding of Yorkshire, ort öster om York, England, Storbritannien
Slaget vid Stamford Bridge, anses ibland markera slutet på vikingatiden.
Stamford Bridge, London, fotbollsarena i London

Se även 
Stamford (olika betydelser)